

Cucina 
 Sardella – prodotto tipico calabrese della provincia di Crotone, dell'Alto Ionio Cosentino e del Basso Ionio Cosentino

Persone 
 Federico Sardella (1988) – calciatore argentino
 Killian Sardella (2002) – calciatore belga
 Luca Sardella (1956) – conduttore televisivo, paroliere e agronomo italiano
 Umberto Sardella (1956) – attore e comico italiano